Мерисвил има више значења:
 Мерисвил (Монтана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Мерисвил (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Мерисвил (Вашингтон), град је у америчкој савезној држави Вашингтон
 Мерисвил (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Мерисвил (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Мерисвил (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Мерисвил (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Мерисвил (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута